Лиственничная:

 Лиственничная (приток Выкомши) — река в Архангельской области.
 Лиственничная (приток Ёрсы) — река в Республике Коми.
 Лиственничная (река, впадает в озеро без названия) — река в Ненецком автономном округе.
 Лиственничная (приток Цемы) — река в Архангельской области.
 Лиственничная (приток Цильмы) — река в Республике Коми.
 Лиственничная (приток Чирки) — река в Архангельской области.
 Лиственничная (приток Чуласа) — река в Архангельской области.
 Лиственничная (приток Шапкиной) — река в Республике Коми.
 Лиственничная (приток Шегмаса) — река в Архангельской области и Республике Коми.

См. также 
 Лиственичная